Ian Smith může být:

 Ian Smith (1919–2007) – rhodéský politik, v letech 1964—1979 premiér Rhodesie
 Iain Crichton Smith (1928–1998) – skotský spisovatel
 Iain Duncan Smith (* 1954) – britský konzervativní politik